Das Polo Open Shanghai 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Schanghai. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 13. bis 21. September 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Shanghai